Ježdík může být:

 ježdík – české rodové pojmenování ryb z řádu Ostnoploutvých 
 z podřádu Percoidei, čeledi Okounovitých (Percidae)
ježdík skvrnkovaný (Gymnocephalus acerinus)
ježdík dunajský (Gymnocephalus baloni)
ježdík obecný (Gymnocephalus cernua)
ježdík žlutý (Gymnocephalus schraetser)
 z podřádu Vrubozobci (Labrodei), čeledi Pyskounovitých (Labridae)
 ježdík skalní (Ctenolabrus rupestris) – synonymum „Pyskoun útesový“

sportovní náčiní
 ježdík (neboli „sáňkovací lopata“) – jednoduchý plastový prostředek k ježdění na sněhu

příjmení
 Michal Ježdík (* 1963) – československý basketbalista
 Pavel Ježdík (1595–1663) – radní a písař v Čelákovicích, napsal Radní manuál Pavla Ježdíka 1639-1654
 Theodor Ježdík (1889–1967) – profesor hydrologie a úprav vodních toků a základů vodního stavitelství a vodního hospodářství na Českém vysokém učení technickém v Praze
 Václav Ježdík (* 1987) – český fotbalový obránce